Buenos Aires može značiti:

 Buenos Aires, glavni grad Argentine
 Buenos Aires (argentinska pokrajina), jedna od 23 pokrajine Argentine

Još nekoliko naselja nosi isti naziv:

Brazil
Buenos Aires, Acre
Buenos Aires, Bahia
Buenos Aires, Maranhão
Buenos Aires, Pernambuco

Kolumbija
Buenos Aires, Amazonas
Buenos Aires, Antioquia
Buenos Aires, Cauca
Buenos Aires, Caqueta
Buenos Aires, Córdoba
Buenos Aires, Guaviare 

Kostarika
Buenos Aires, Guanacaste
Buenos Aires, Puntarenas

Meksiko
Buenos Aires, Campeche
Buenos Aires, Chiapas
Buenos Aires, Chihhuahua

Nikaragva
Buenos Aires, Rivas

SAD'
Little Buenos Aires, Miami Beach, FloridaOstalo'Buenos Aires (jezero), u Argentini
Buenos Aires (pjesma) pjesma iz mjuzikla Evita''.